Caillot peut faire référence à :
 un caillot, grumeau de lait caillé ou de petit-lait recuit ; 
 un caillot sanguin ou thrombus.

Hydrographie 
 Le Caillot, affluent de rive droite de la Cure.

Personnalités 

 Antoine Caillot, un littérateur français (1759-1839) ;
 Eugène Caillot, historien de la Polynsiée (1866-1938) ;
 Gilles Caillot, un écrivain français de polars (né en 1967) ;
 Joseph Caillot, un comédien et chanteur français (1733-1816) ;
 Jean-Pierre Caillot, entrepreneur et dirigeant de club de football français (né en 1961) ;
 Ken Caillot, skieur alpin français (né en 1998) ;
 Marie Charlotte Caillot (Grenoble) écrivain 1921 su "Les Tablettes" revue d'art.

Voir aussi

 Gonfreville-Caillot, une commune française de Seine-Maritime.